Ryan Boldt est un nom pouvant désigner:

, musicien canadien
 (né en 1994), joueur américain de baseball

Voir aussi

Boldt, Ryan